To the bone est une expression idiomatique anglaise qui signifie « complètement, totalement » (littéralement « jusqu'à l'os »).

Musique 

 To the Bone est un album de Kris Kristofferson sorti en 1981.
 To the Bone est un album des Kinks sorti en 1994.
 To the Bone est un album de Steven Wilson sorti en 2017.

Cinéma 

 To the Bone est un film de Marti Noxon sorti en 2017.